Ателета () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.

Население составляет 41027 человек (2008 г.), плотность населения составляет 394 чел./км². Занимает площадь 104 км². Почтовый индекс — 67051. Телефонный код — 0863.

Покровителем населённого пункта считается святой Madonna di Pietraquaria (santo).

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.avezzano.aq.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики